До́ктор Жива́го:

 «Доктор Живаго» — роман Бориса Пастернака.

Фильмы по мотивам романа
 «Доктор Живаго» — фильм (США, 1965)
 «Доктор Живаго» — телесериал (Великобритания, 2002)
 «Доктор Живаго» — телесериал (Россия, 2006)

Театральные постановки романа
 «Доктор Живаго» — мюзикл (Россия, 2007)
 «Доктор Живаго» — мюзикл (Австралия, 2011)

См. также 
 Живаго
 Жеваго